

Важнейшие события 
 68—67 до н. э. — покорение Квинтом Цецилием Метеллом Критским острова Крит;
 67 до н. э. — победа Гнея Помпея над пиратами в Киликии и восстановление безопасного судоходства по всему Средиземноморью;
 63 до н. э. — Заговор Катилины. 5 декабря 63 до н. э. — казнь находившихся в Риме заговорщиков.
 Конец 60-х годов — При гуньмо Унгуйми усуни предпринимают наступление на хуннов.
 60 до н. э. — создание первого триумвирата с участием Гая Юлия Цезаря, Гнея Помпея Великого и Марка Лициния Красса.

Римские консулы десятилетия 
 69: Квинт Гортензий Гортал и Квинт Цецилий Метелл Критский;
 68: Луций Цецилий Метелл и Квинт Марций Рекс, суффект — Сервилий Ватия;
 67: Гай Кальпурний Пизон и Маний Ацилий Глабрион;
 66: Маний Эмилий Лепид и Луций Волькаций Тулл;
 65: Луций Аврелий Котта и Луций Манлий Торкват;
 64: Луций Юлий Цезарь и Гай Марций Фигул;
 63: Марк Туллий Цицерон и Гай Антоний Гибрида;
 62: Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена;
 61: Марк Пупий Пизон Фруги Кальпурниан и Марк Валерий Мессала Нигер;
 60: Квинт Цецилий Метелл Целер и Луций Афраний.

См. также

Примечания